

Sigle 
 Adaptive Multi-Rate – formato di file di compressione audio digitale
 American Medical Response
 Audio/Modem Riser
 Autonomous Mobile Robot - Robot autonomi semoventi in modo automatico
 Antimicrobial Resistance (resistenza agli antibiotici)

Codici 
 AMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arno (Stati Uniti)
 amr – codice ISO 639-3 della lingua amarakaeri

Geologia 
 AMR – Argille a palombini di Monte Rizzone – nel comune di Compiano, in provincia di Parma – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Altro 
 AMR 33 – automitrailleuse de reconnaissance modèle 1933, carro armato leggero francese (1933-1935)
 AMR 35 – automitrailleuse de reconnaissance modèle 1935, carro armato leggero francese (1936-1939)
 AMR 39/40 – automitrailleuse de reconnaissance modèle 1939, autoblindo francese (1939-1940)
 AMR Corporation – gruppo che controlla le compagnie American Airlines, American Eagle Airlines ed Executive Airlines. 
 Anisotropic Magnetoresistance – Magnetoresistenza Anisotropica